Mityuscha är ett släkte av plattmaskar i familjen Rhynchokarlingiidae. Det lever i Baikalsjön.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Mityuscha